Kangaroos steht für:

 die Australische Rugby-League-Nationalmannschaft, Spitzname Kangaroos
 Iserlohn Kangaroos, deutscher Basketballverein
 Munich Kangaroos, deutscher Australian-Rules-Football-Club
 North Melbourne Kangaroos, Australian-Football-Mannschaft aus Melbourne
 Fighting Kangaroos Chemnitz, ehemaliger Name der CPSV Volleys Chemnitz
 KangaRoos, britische Sportschuhmarke

Siehe auch:
 Kangaroo